Spanish hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Spanish (Ontario), ciudad canadiense.
 Spanish Fork, ciudad en el estado estadounidense de Utah.
 Spanish Lookout, comunidad del distrito de Cayo, Belice.
 Spanish Town (desambiguación).
 Spanish Valley, lugar designado por el censo en el estado estadounidense de Utah.
 Spanish Wells, uno de los 32 distritos bahameños.

Ficción 
 Spanish Fly (película).
 Spanish Movie.